Список главных тренеров сборной Бразилии по футболу.

Список тренеров 
В списке приведены все главные тренеры сборной Бразилии по футболу, статистика матчей, в которых они руководили сборной, и достижения на различных турнирах.

Условные обозначения:
<div style="-moz-column-count: 1; -webkit-column-count: 1; -o-column-count: 1; -ms-column-count: 1; column-count: 1;">
 ЧМ — чемпионат мира
 КА — Кубок Америки
 КК — Кубок конфедераций
 ЗК — Золотой кубок КОНКАКАФ

Данные приведены по состоянию на декабрь 2022 года.

Статистика

Рекордсмены по количеству игр 
Рекордсмены по количеству игр в качестве главного тренера сборной.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список главных тренеров с 1914 по 2016 год на сайте Бразильской конфедерации футбола
 Статистика главных тренеров на сайте RSSSF

Б